Больша́я Дани́ловка (); также Великая Даниловка, Дальняя Даниловка, Даниловка — исторический район города Харькова частной малоэтажной застройки, а также примыкающие к нему строения вдоль Окружной автомобильной дороги и частные участки в Харьковском районе Харьковской области между собственно посёлком и Окружной дорогой. Население на 2003 год более 5000 человек, количество входящих в городскую черту домов (без дачных участков) на тот же год — 2200.

Географическое положение 
Посёлок расположен в пойме реки Харьков (бассейн Северского Донца), по обеим её берегам (изначально на левом низком).
Селение располагалось напротив изгиба большой излучины реки Харьков, максимально далеко от города, в районе нынешней улицы Бассейной и было основано на левом берегу реки Харьков.

Центральная ось посёлка — улица Парижской Коммуны на левом берегу и улица Сидора Ковпака на правом.

Делится на более «молодую» ближнюю Даниловку (правобережную), входившую в состав Харькова с 1963 года, и историческую Дальнюю (левобережную), вошедшую в состав города около 1986 года

До ВОВ правобережная по отношению к реке Харьков часть Даниловки, расположенная на восточном склоне Очеретянского яра напротив нынешнего посёлка Жуковского, называлась селом Чуйки; правобережная часть в районе нынешней улицы Кромской называлась селом Тыщенки.

Границы 
Находится в северо-северо—восточной части современного Киевского административного района города.
 С запада — река Очеретянка.
 С юга — район Сосновый бор и Пески (левый берег) + дамба по ул. Героев труда и Шишковка (правый).
 С востока — Северная Салтовка и МЖК «Интернационалист».
 С севера — Харьковская окружная автомобильная дорога.

Реки и ручьи 
 Харьков — левый приток Лопани, протекает с правой стороны, затем по центру посёлка.
сверху вниз по течению:
 Ольховец — левый приток Харькова, впадает в излучине на границе застройки. Исток — село Бобровка.
 Манжосов ручей в Манжосовом яру — левый приток Харькова. Исток — ул. Метростроителей на Северной Салтовке.
 Китлярчин ручей в Килярчином яру — левый приток Харькова, в жаркое время пересыхает. Исток — улица Родниковая.
 Стадницкий ручей в Стадницком яру — левый приток Харькова, практически пересохший.
 Очеретянка (Жуковка) — правый приток Харькова, ограничивает посёлок со стороны посёлка Жуковского. Исток — Очеретянский бор в Лесопарке за Окружной дорогой.
 Журавлёвское водохранилище (в Большую Даниловку входит его верхняя часть выше дамбы Героев Труда и Гидропарка.)

Мосты 
Через реку Харьков имеется три моста (сверху вниз по течению):
 деревянный пешеходный мостик между улицами Речная в Даниловке (лев. берег) и Кромской в Кромах (прав.).
 Даниловский (Больше-Даниловский) бетонный автомобильный мост (1985), соединяющий улицы Сидора Ковпака (прав.) и Парижской Коммуны (лев.).
 Цветущий (укр. Квитучий) подвесной пешеходный мост (любимое место купания детей), соединяющий песчаную косу со стороны ул. Зеленоградской (прав.) с Садовым переулком (лев.)

История 

Точное время возникновения Даниловки неизвестно.

Она возникла в середине XVII века как хутор; возможно, ранее или одновременно с основанием современного Харькова.
Первый даниловский храм Великомученика Георгия построен был около 1655 года.

В 1726 году храм Георгия Победоносца был перестроен, в 1729 году сгорел.
Следующий деревянный храм святого Георгия был построен в 1760 году и существовал в 1859-м.

В конце XVII—XVIII веке Даниловка являлась войсковой слободой.

Население Великой Даниловки в 1779 году, согласно «Ведомости, исъ какихъ именно городовъ и уездовъ Харьковское наместничество составлено и сколько было въ нихъ душъ на 1779 годъ», было довольно большим: 835 «войсковых обывателей» и 51 «владельческая подданная» душа (учитывались только мужчины; женщин не считали, так как они не платили налогов).

Даниловка в том году была шестым по количеству населения населённым пунктом Харьковского уезда (886 мужчин), уступая только войсковым слободам Дергачи (2433), Мерефа (1244), Соколов (1118), казённым селениям Липцы (1628), Тишки Руские и Черкасские (1244).
 
Активная застройка и разрастание Большой Даниловки в сторону Харькова начались в конце XIX века, за счёт засыпания болотистой местности в пойме реки Харьков.

В 1940 году, перед ВОВ, в селе были 1534 двора и Большеданиловский сельсовет.

В середине 1941 года при СССР была построена новая трамвайная линия «Померки — (Большая) Даниловка» по улице Боянского (сейчас — ул. Академика Проскуры); пущен новый маршрут № 8 «Померки (Авиазавод) — Даниловка».

Конец октября 1941 — середина февраля 1943, начало марта 1943 — середина августа 1943 — оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его союзников.

В августе 1943 года самой первой окончательно освобождённой от оккупации частью нынешнего Харькова стала Большая Даниловка, частично (поскольку она длинная) освобождённая 69-й армией СССР 12 августа — за 11 дней до освобождения центра города (23 августа).

Нагорный район, центр, запад и восток города (кроме юго-запада и юго-востока) тогда были освобождёны от вермахта только 23 августа.

23 августа 1947 года была восстановлена трамвайная линия «Померки (Лесопарк) — Даниловка», пущен маршрут № 8 «Померки (Лесопарк) — Даниловка».

До 1963 года посёлок относился к Харьковскому району области.
29 августа 1963 года в городскую черту Харькова одновременно с Жихарем была включена Даниловка I (Первая), или Ближняя Даниловка (в основном правобережная, до автомобильного моста).

20 апреля 1967 года была закрыта трамвайная линия «Лесопарк — Даниловка» и прекратил ходить трамвай маршрута № 8.

С началом строительства Северной Салтовки в 1980-х годах в Московский (ныне — Салтовский) административный район Харькова включили Дальнюю Даниловку (то есть собственно историческую Большую Даниловку).
С 1994 года Б. Даниловка относится к Киевскому району города.

Достопримечательности 

 Покровская церковь (Харьков) — ул. Парижской коммуны, 36; построена на новом месте в 1990 (установка купола — 2008).
 Даниловский дом культуры.
 Даниловское лесничество.

Транспортные коммуникации 
Даниловка соединяется:
 с посёлком Жуковского — улицей Семёна Челюскина (малопроезжая),
 с посёлком Очеретянка — улицей Валентины Гризодубовой (малопроезжая),
 с центром и Журавлёвкой — улицей Сидора Ковпака (центральная),
 с Шишковкой — спуском Жилярди,
 с Северной Салтовкой — улицами Цветущей, Аральской, Горянской, Колосистой (второстепенные).
В Даниловке нет метро, трамвая и троллейбуса.
Транспортное сообщение поддерживается маршрутными такси (# 208) до станции метро Героев Труда и автобусом (# 20) до автостанции Лесопарк (данный автобус ходит в разные точки Даниловки минимум с 1969 года).

В топонимике 
Комоним дал названия:
 Даниловскому лесничеству (опытному исследовательскому гослесхозу) на правом берегу реки Очеретянки;
 Даниловскому источнику (Даниловский колодязь) в Даниловском лесничестве;
 Даниловским заливным лугам в пойме реки Манжосовки;
 Даниловскому острову напротив устья реки Очеретянки (на Журавлёвском водохранилище);
 Большой Даниловской улице;
 Даниловским переулкам: Большому, 1-му, 2-му;
 Даниловскому спуску (от посёлка Жуковского (Нагорный район) к реке Очеретянке (пойма);
 Даниловскому автомобильному мосту через р. Харьков (между улицами Ковпака и Парижской Коммуны, новый был построен в 1985);
 Даниловскому гостиничному комплексу (ул. Зеленоградская).

Исторические факты 

 Именно в Даниловке Харьковского уезда в 1829 году Е. Топчиев записал услышанную от 104-летнего слепого деда легенду (опубликована в 1838) о мифическом основателе Харькова казаке Харько, якобы в седую старину воевавшем с татарами и утонувшем в реке Северский Донец.

 В публикациях некоторых СМИ встречается утверждение, что Даниловка — родовое имение дворян Данилевских, где родился в 1829 году и был похоронен в 1890-м известный русский писатель исторических романов Григорий Данилевский, которого современники называли «русским Купером». Это не так; на самом деле наследственное имение Данилевских и конкретно Григория — Даниловка, но не Харьковского, а Изюмского уезда Харьковской губернии.

 Во время войны Харьков был настолько большим по площади и укреплённым оборонительными рубежами, что пять советских армий трёх фронтов — Степного маршала Конева, Воронежского генерала Ватутина и Юго-Западного генерала Малиновского — освобождали его 18 дней, с 13 по 30 августа. Самой первой освобождённой частью нынешнего Харькова стала Большая Даниловка, частично (поскольку она длинная) освобождённая 69-й армией 12 августа — за 11 дней до освобождения центра города 23 августа.

См. также 
 Малая Даниловка

Источники и примечания

Источники и ссылки 

 
 
 
 Большая Даниловка на карте 1941 года РККА, 2000 года Генштаба.
 На современной карте Харькова
 
 

Исторические районы Харькова